Шаховцо́в (Шаховцо́ва) — русская фамилия.

Известные носители 
 Шаховцов, Виталий Иванович (1924—1969) — советский украинский художник, живописец и график.
 Шаховцев, Михаил Андреевич (Шаховцов; 1913—1944) — Герой Советского Союза (посмертно).
 Шаховцов, Фома (?—1859) — иеросхимонах, подвижник Свято-Данилова монастыря.

См. также